Damernas 10 kilometer i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i skidorten Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji, den 13 februari 2014. Tävlingen var i klassisk stil och man startade individuellt.

Guldmedaljör blev Justyna Kowalczyk från Polen. Charlotte Kalla, som var regerande mästare, slutade tvåa.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Noter

Externa länkar 
Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center 

Damernas 10 kilometer